Història
 Bombardeig de Barcelona (gener de 1938), del dia 30 de gener
 Bombardeig de Barcelona (març de 1938), dels dies 16, 17 i 18 de març